Kriváň může být:

hory a vrchy
 Kriváň (2494 m) – slovenská hora ve Vysokých Tatrách
 Kriváň (Podbeskydská brázda) (803 m) – vrch v Podbeskydské brázdě
 Kriváň (Liptovská kotlina) (768 m) – slovenský vrch v Liptovské kotlině
 Malý Kriváň (1671 m) – slovenská hora v Malé Fatře
 Malý Kriváň (Vysoké Tatry) (2335 m) – slovenská hora ve Vysokých Tatrách
 Velký Kriváň (1709 m) – slovenská hora v Malé Fatře

místa
 Kriváň (okres Detva) – vesnice v okrese Detva

vodní toky
 Kriváň (přítok Čierné Oravy) – slovenský potok na Oravě
 Hraničný Kriváň – dva slovenské potoky téhož názvu
 Poľanový Kriváň – potok na horní Oravě
 Zadný Kriváň – potok na horní Oravě
 Žiarový Kriváň – potok na horní Oravě

příjmení osob
 Juraj Kriváň (1926–1960) – slovenský voják, parašutista

jiné významy
 Kriváň (loď) – československá námořní loď
 24260 Kriváň – planetka
 Kriváň (brigáda) – slovenská vojensko-partyzánská brigáda z roku 1944
 rychlík Kriváň – název vlaku

Rozcestníky - místopisné jméno